UEF steht als Abkürzung für:
 Union der Europäischen Föderalisten, eine supranationale Nichtregierungsorganisation
 Ulmer Eisenbahnfreunde
 University of Eastern Finland, siehe Universität Ostfinnland
 UEF (Dateiformat), ein Dateiformat für die Archivierung von Daten

UEF